Der Ulsan Hyundai FC ist ein Fußballfranchise aus Ulsan, Südkorea. Aktuell spielt das Franchise in der K League Classic, der höchsten Spielklasse Südkoreas. Die Firma Hyundai ist Besitzer des Franchise.

Geschichte 
Das Franchise wurde 1983 als Hyundai Football Club gegründet und spielt seit 1984 in der K League Classic (hieß bis 2012 K-League). Der Sitz war in Incheon. Anfang der 1990er Jahre wurde das Franchise nach Ulsan umgesiedelt und in Ulsan Hyundai FC umbenannt.

Seine einzigen zwei Meisterschaften gewann Ulsan 1996 und 2005. 2022 hat er die dritte Meisterschaft gewonnen, wurde aber insgesamt 8 Mal Vizemeister des Landes.

Am 10. November 2012 konnte Ulsan Hyundai zum ersten Mal die AFC Champions League gewinnen.

Sitz 
Am 18. Mai 2002 wurde das neue „Club House“ von Ulsan Hyundai eröffnet. Es bietet gleichzeitig den Spielern ein modernes Leistungszentrum und dem Club einen Verwaltungssitz. Es ist unter Seobu-dong Dong-gu 257-53 zu finden.

Stadion 
Zur FIFA Fußballweltmeisterschaft wurde das Ulsan-Munsu-Stadion erbaut. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 44.466 Personen. Seither trägt Ulsan Hyundai dort seine Heimspiele aus.

Erfolge

National 
 K League Classic
 Meister: 1996, 2005, 2022
 Vizemeister: 1986, 1991, 1998, 2002, 2003, 2011, 2013, 2019, 2020

 Korean FA Cup
 Finalist: 1998, 2018, 2020
 Sieger: 2017

Kontinental 
 AFC Champions League: 2012, 2020

 A3 Champions Cup: 2006

Spieler 
Stand: Januar 2022

Ausgeliehene Spieler

Trainerchronik

Saisonplatzierung

Ausrüster

Weblinks 
 Offizielle Seite (koreanisch)
 Ulsan Hyundai Horang-i auf ROKfootball.com
 Ulsan Hyundai in der Datenbank von transfermarkt.de
 Ulsan Hyundai in der Datenbank von soccerway.com

Südkoreanischer Fußballverein
 
Hyundai Heavy Industries
Organisation (Ulsan)